Сербинка - топонимы в России

 Сербинка — прежнее название исчезнувшего посёлка Сербский в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Сербинка — деревня в Щигровском районе Курской области, входит в Теребужский сельсовет.